Ursch kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugène Ursch

Robotskapade auktorsförkortningar